Raimo Summanen, finski hokejist in trener, * 2. marec 1962, Jyväskylä, Finska.

Summanen je kariero začel v klubu JYP Jyväskylä v finski ligi, kjer je igral še za klube Reipas Lahti, Ilves Tampere, Olympiajoukkue, HPK Hämeenlinna, TPS Turku in Jokerit Helsinki. V sezonah 1992/93 in 1994/95 je osvojil naslov finskega državnega prvaka, v sezonah 1982/83 in 1989/90 je bil najboljši strelec finske lige, v sezonah 1988/89 in 1989/90 pa najboljši po točkah. Leta 1982 je bil kot skupno 125. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, za katerega je zaigral v sezoni 1985/86. V ligi NHL, kjer je igral še za klub Vancouver Canucks, je odigral 151 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 36 golov in 40 podaj, ter deset tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in pet podaj.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in petih svetovnih prvenstvih, kjer je v svojem zadnjem nastopu osvojil naslov svetovnega prvaka. Na svetovnih prvenstvih je odigral 47 tekem ter dosegel devet golov in osem podaj.

Leta 2004 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Med sezonama 2001/02 in 2002/03 je bil glavni trener kluba Jokerit Helsinki, leta 2004 pa selektor finske reprezentance. V sezonah 2008/09 in 2009/10 je vodil švicarski klub SC Rapperswil-Jona, sredi sezone 2009/10 je prevzel klub Avangard Omsk v ligi KHL in ga vodil do sezone 2011/12. Od sezone 2012/13 je vodil vodi HIFK Helsinki, od sezone 2014/2015 pa zopet vodi rusko  ekipo Avangard Omsk.

Pregled kariere

|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 79/80
|
| 31
| 22
| 12
| 34
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 80/81
|
| 35
| 15
| 18
| 33
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 15
| 6
| 21
|
| 17
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 7
| 9
| 16
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 45
| 15
| 60
| +14
| 36
|
| 8
| 7
| 3
| 10
| +3
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 37
| 28
| 19
| 47
| +6
| 26
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 83/84
|
| 2
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 4
| 6
| 10
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 84/85
|
| 9
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nova Scotia Oilers
| AHL
| 84/85
|
| 66
| 20
| 33
| 53
|
| 2
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 85/86
|
| 73
| 19
| 18
| 37
|
| 16
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 86/87
|
| 48
| 10
| 7
| 17
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 86/87
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 2
| 9
| 11
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 87/88
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Express
| AHL
| 87/88
|
| 20
| 7
| 15
| 22
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Flint Spirits
| IHL
| 87/88
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 35
| 46
| 81
| +24
| 22
|
| 5
| 4
| 3
| 7
| +3
| 6
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 89/90
|
| 40
| 39
| 31
| 70
| +33
| 42
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| -11
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 5
| 3
| 8
| +6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 90/91
|
| 39
| 25
| 30
| 55
| +11
| 67
|
| 8
| 6
| 2
| 8
| +5
| 20
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 91/92
|
| 26
| 13
| 9
| 22
| -18
| 94
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 2
| 0
| 2
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 92/93
|
| 47
| 17
| 20
| 37
| -8
| 50
|
| 10
| 8
| 8
| 16
| +7
| 26
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 25
| 9
| 3
| 12
| -4
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 10
| 6
| 13
| 19
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 47
| 23
| 26
| 49
| +24
| 53
|
| 12
| 7
| 4
| 11
| +8
| 29
|-
| TPS Turku
| Pokal federacij
| 94/95
|
| 4
| 2
| 4
| 6
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 788
| bgcolor="#7FFF00" | 385
| bgcolor="#7FFF00" | 379
| bgcolor="#7FFF00" | 764
| bgcolor="#7FFF00" | +88
| bgcolor="#7FFF00" | 628
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 91
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Nova Scotia Oilers
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Fredericton Express
Hokejisti Flint Spirits
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti SC Bern
Finski hokejski trenerji
Selektorji finske hokejske reprezentance
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih